Kiffen steht für:

 kiffen, umgangssprachlich für das Rauchen von Cannabis-Produkten, siehe Cannabis als Rauschmittel #Über die Lunge
 FC Kiffen 08 Helsinki, kurz Kiffen, Sportverein in Finnland

Siehe auch:
 Wir kiffen (deutscher Popsong 2001)
 KiFF (Schweizer Veranstaltungsort)
 Kief (Hanf)